Agramer je lahko:
 Agramer Tagblatt, nemški časopis, izhajal v Zagrebu med 1886-1922
 Agramer Zeitung, nemški časopis, izhajal v 1826-1830
 Agramer (proces), 1909